«Внеземно́й» — художественный фильм российского производства, снятый режиссёром Сергеем Крутиным в 2007 году. По роману российского драматурга Юрия Голиченко. Премьера состоялась 9 декабря 2011 года.

Сюжет фильма основан на истории о Кыштымском карлике, произошедшей в 1996 году.

Сюжет 

К сельскому милиционеру Саше Кутенко (Юрий Степанов) однажды приходит его знакомый, пьяница Семёнов (Сергей Баталов). Семёнов рассказывает, что его тёща (Лина Будник) нашла нечто, на что Саше обязательно нужно взглянуть. Прибыв в дом к тёще, Семёнов показал Саше труп странного существа, своим видом наводящим на мысль о его инопланетном происхождении. Саша приносит труп домой и кладет его на хранение в холодильник. С этого момента у него начинаются ссоры с женой и он становится предметом соседских насмешек. Чем больше Кутенко разбирается в этом деле, тем очевиднее становится факт, что Егорушка действительно имеет инопланетное происхождение и что получить официальное признание этого факта невозможно. Но Саша не останавливает своих поисков, так как у него есть личная заинтересованность в этом деле.

В ролях

Премии и награды 
 На XXXII Международном телевизионном фестивале «Золотой ларец» в Пловдиве (Болгария), фильм получил приз за лучшую режиссуру.
 На XLI Международном фестивале независимого кино в Хьюстоне () фильм награждён Гран-при ().

Фантастические фильмы 2007 года
Фильмы-драмы Украины
Фильмы-драмы России
Фильмы России 2007 года
Фильмы Украины 2007 года
Фильмы Сергея Крутина